Чемпионат Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу 1928 () — шестой сезон чемпионата КСХС по футболу. Во второй раз в истории соревнования имели характер лиги, команды играли друг с другом один раз. Чемпионат выиграл загребский клуб «Граджянски» в третий раз ставший чемпионом Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу. Серебряным призёром стал сплитский «Хайдук», а бронзу выиграл белградский БСК.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Королевства сербов, хорватов и словенцев по футболу

Футбол в Европе в 1928 году
Чемпионат Югославии по футболу
1928 год в Югославии